Георгиевский крест (значения):

 Георгиевский крест (до 1913 года — Знак отличия Военного ордена) — знак отличия, награда Российской империи.
 Георгиевский крест — ошибочное название ордена Святого Георгия, награды Российской империи.
 Георгиевский крест — государственная награда Российской Федерации.

Другое 
 Крест Георга — награда Великобритании за мужество для гражданских лиц.
 Крест святого Георгия — прямой красный крест, расположенный на белом фоне.

Примечания